Labilität steht für:
 schwächste Form der Metastabilität
 Mangel an emotionaler Stabilität